Dalmàcia, regió que s'estén del nord-oest al sud-oest de la costa de la mar Adriàtica.
 Dalmàcia (província romana), una divisió administrativa de Roma formada al llarg de la costa de la mar Adriàtica.
 Principat de Dalmàcia, un estat que va existir del  fins a la meitat del  al que avui dia es Croàcia.
 Dalmàcia (tema), un tema (província civil-militar) de l'Imperi Romà d'Orient a la costa oriental de la mar Adriàtica. La seva capital era Zadar.